Парламентские выборы прошли в Казахстане 9 декабря 1995 года, со вторым туром 23 декабря. В результате победила Партия народного единства Казахстана которая выиграла 25 из 67 мест. Явка была 79.8%.

Результаты

Список депутатов

См. также 
Политический кризис в Казахстане (1995)

Примечания

Ссылки 
Inter-Parliamentary Union Report on 1995 Kazakhstani Elections 
Parliament of Republic of Kazakhstan 
Central Election Commission
 Маленькие нюансы отечественных выборов 
 История развития парламентаризма в Казахстане 
 История выборов 

Выборы в Казахстане
Выборы 1995 года
Декабрь 1995 года
Парламент Казахстана
1995 год в Казахстане